Lardizábal puede referirse a:

Antropónimo
Miguel de Lardizábal y Uribe (1744 - 1824), político español de origen mexicano.
Manuel de Lardizábal y Uribe (1739 - 1820), jurista español de origen mexicano.
Francisco Ignacio Lardizábal (1806 - 1855), sacerdote, escritor y filólogo español de lengua vasca.
Ángeles Lardizábal (1806 - 1875), primera dama de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo apellido
Miguel Eusebio Bustamante Lardizábal (1780-1869), presidente de Honduras.
Tirso de Olazábal y Lardizábal (1842-1921), conde de Arbelaiz, político español.
María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (1951), político mexicana.
Héctor Murguía Lardizábal (1953), político mexicano.

Biónimo
Lardizabalaceae, familia vegetal
Lardizabala, género vegetal
Lardizabala funaria, especie vegetal

Topónimo
Casa solariega con escudo de armas en Segura (Guipúzcoa)
Tepetitla de Lardizábal, estado de Tlaxcala, México.

Referencias